Nya Zeelands regioner: Nya Zeeland är indelat i 16 administrativa regioner (regions). Den nuvarande indelningen infördes 1992 då antalet regioner minskades från 22 till 16. 11 av regionerna förvaltas av varsitt regional council, de fem övriga förvaltas av territoriella myndigheter med en regions befogenheter. Vidare står 7 externa områden under Nya Zeelands förvaltning.

Regioner
<div style="clear:both">

Externa områden
<div style="clear:both">

 (1) Utgör vanligen den 17:e regionen då det lokala örådet (Chatham Island Council) oftast jämställs med ett regional council.
 (2) Avhängigt territorium
 (3) Autonom region i fri association med Nya Zeeland
 (4) Ensidigt anspråk som övriga landanspråk på Antarktis

Vidare står Nya Zeelands subantarktiska öar och Kermadecöarna under Nya Zeelands förvaltning.

Referenser

Externa länkar
 Om Nya Zeelands regioner, NZS.com

Nya Zeelands geografi
 
Administrativa indelningar av länder i Oceanien